Малая Садоми — река в Нанайском районе Хабаровского края России. Длина реки — 27 км.

Начинается в горах к северо-западу от Садомского перевала. Течёт в общем западном направлении по лесистой гористой местности. Основными древесными породами бассейна являются кедр, ель и берёза. Низовья заболочены. Сливаясь с Большой Садоми, образует короткую реку Садоми. Является правой её составляющей.

Основной приток — ручей Южный.

 Код водного объекта — 20030900112118100069745

Примечания 

Реки Нанайского района
Бассейн Мухена